Felip VI de Borgonya (1578-1621), monarca d'Espanya (1598-1621) i duc de Borgonya de la Dinastia dels Àustries
 Felip VI d'Espanya (1968), rei d'Espanya des del 2014
 Felip VI de França (1293-1350), rei de França (1328-1350), el primer de la Dinastia Valois.
 Felip VI de Borgonya Palatina (1478-1506), comte de Borgonya, més conegut com a Felip I de Castella.
 Felip VI de Navarra (1605-1665), rei de Castella, Aragó i Portugal, més conegut com a Felip IV.